Las Brisas bezeichnet:

 Las Brisas (Baja California), Ort in Mexiko
 Las Brisas (Chiapas), Ort in Mexiko
 Las Brisas (Sinaloa), Ort in Mexiko